Кристофер Мосс, более известный под псевдонимом Chris Moss Acid —  британский композитор, диджей и музыкальный продюсер, специализирующийся на жанрах эйсид, хардкор, хаус, техно, панк, шугейзинг, sidchip, a&d, drill n bass.

Дискография

Альбомы

EP

Ремиксы 

 2008 — Redos Vol 2 (Feeling Sorry For Inanimate Remixes) — Bizarre Apparatus (Chris moss acid puck mix) — Experimedia

Сборники 

 2005 — Chrismarse — Roasted Nut Acid — Goulburn Poultry Fanciers Society
 2006 — Amtek — Hey Hey Hey Hey Hey You — Give Daddy The Knife
 2006 — Etc — Sub Merge — Wrong Music
 2007 — Electromeister 2.0 — Sub Up — Sonic Walker
 2007 — I ♥ Acid — Perfection In Cruelty — Not On Label
 2008 — Various Acid (12") — Bang The Gong — WéMè Records
 2008 — Acid Blue — Classical Rince Net Lab — Net Lab
 2008 — I Feel Bass — I Feel Bass — Rucksack Records
 2008 — Music From Mathematics — Niacins Touch Mathematics Recordings — Mathematics Recordings
 2008 — Various Acid (12") — Bang The Gong — WéMè Records
 2009 — 030303 (12") — Bryant Acid — 030303
 2009 — Music From Mathematics — Naphthalene Sunset — Mathematics Recordings
 2009 — Music From Mathematics Vol. 2 (12") — Naphthalene Sunset — Mathematics Recordings

Ссылки 
 официальный сайт Chris Moss Acid
 Chris Moss Acid на Discogs.com
 Chris Moss Acid на Last.fm
 Chris Moss Acid на Soundcloud

Диджеи Великобритании
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Музыканты в жанре электронной музыки
Композиторы Великобритании
Родившиеся в 1984 году
Хаус-музыканты
Техно-музыканты